Диана (Видин, 11. новембар 1974) је уметничко име бугарске поп-фолк певачице Диана Данаилова Александрова.

Дискографија

Албуми 
 -{Оазис на любовта}- (1995)
 -{Сън или реалност}- (1997)
 -{Ало 8-8-7-3}- (1998)
 -{Напред-назад}- (1999)
 -{Срещнах любовта}- (дуетен със Станислав Танев) (2000)
 -{Балади}- (2000)
 -{Високо напрежение}- (2000)
 -{Ново начало}- (2001)
 -{Sorry Gringo}- (2003)

Спотови 

Рођени 1974.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи
Видинци